|-
| 37301 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37302 - ||  || 2 martie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37303 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37304 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37305 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37306 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37307 - ||  || 13 iunie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37308 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37309 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37310 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37311 - ||  || 14 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37312 - ||  || 13 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37313 - || 2001 QC || 16 august 2001 ||  || , 
|-
| 37314 - || 2001 QP || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37315 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37316 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37317 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37318 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37319 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37320 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37321 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37322 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37323 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37324 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37325 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37326 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37327 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37328 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37329 - ||  || 23 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37330 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37331 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37332 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37333 - ||  || 27 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37334 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37335 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37336 - || 2001 RM || 6 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37337 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37338 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37339 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37340 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37341 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37342 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37343 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37344 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37345 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37346 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37347 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37348 - ||  || 27 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37349 - ||  || 17 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37350 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37351 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37352 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37353 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37354 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37355 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37356 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37357 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37358 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 37359 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 37360 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37361 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37362 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37363 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37364 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37365 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37366 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37367 - || 2001 VC || 6 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 37368 - || 2001 VR || 7 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37369 - || 2001 VV || 6 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37370 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37371 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37372 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37373 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37374 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37375 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37376 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37377 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37378 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37379 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37380 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37381 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37382 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37383 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37384 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37385 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37386 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37387 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37388 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37389 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37390 - ||  || 30 noiembrie 2001 || Kingsnake || 
|-
| 37391 Ebre || 2001 XB || 1 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 37392 Yukiniall ||  || 10 decembrie 2001 ||  || , 
|-
| 37393 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37394 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37395 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37396 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37397 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37398 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37399 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37400 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-